Szabó Dorottya  (1989) magyar röplabdázó
 Szabó Dorottya (1994) magyar színésznő
 Szabó Dorottya (1997) magyar labdarúgó